John Ketcham ist der Name folgender Personen:

* John C. Ketcham (1873–1941), US-amerikanischer Politiker
 John H. Ketcham (1832–1906), US-amerikanischer Politiker